Грумбах:

 Грумбах — река в Германии.
 Грумбах (Глан) — коммуна в Германии.
 Грумбах (Вильсдруфф) — посёлок в Германии.
 Вильгельм фон Грумбах (1503—1567) — потомок одного из рыцарских родов Восточной Франконии. Предводитель восстания имперского рыцарства против князей и императора.